Actual y actualidad pueden referirse a:

 El momento presente o el ahora, aludiendo a los acontecimientos que están teniendo lugar en el momento de hablar.
 El suceso de actualidad, noticia reciente comunicada por los medios.
 El Holoceno en geología, la última y actual época.

Además, estos términos pueden hacer referencia a:
 Actual, festival de música y cine en Logroño (España).
 Actuel, revista mensual publicada en Francia.
 La enfermedad actual (EA), síntesis que describe en la historia clínica los principales síntomas, trastornos o preocupación principal expresada por el paciente en el momento que solicita atención médica.
 La historia del mundo actual, la fracción más reciente de la Edad Contemporánea.
 PC Actual, revista española sobre informática.